Дуврский договор — секретная договорённость, достигнутая в Дувре в июне 1670 года между представителями английского короля Карла II и французского короля Людовика XIV. Договор завершил семь лет негласных переговоров об англо-французском альянсе, которые вела Генриетта Анна (сестра английского короля и невестка французского).

В обмен на финансовую и военную помощь французской короны Карл II обещал принять католичество и разорвать союзные отношения с протестантскими державами, Швецией и Голландией. Людовик XIV ручался финансовыми вливаниями ослабить зависимость Карла от своевольного парламента, а также прислать на Альбион 6000 французских солдат в случае, если подданные Карла не захотят добровольно вернуться к католической вере.

Чтобы прикрыть секретные договорённости о смене религии, правительством Кабаль через полгода после Дуврского был подписан официальный англо-французский договор о взаимопомощи. Во исполнение его условий в апреле 1672 года Англия объявила Голландии войну — на следующий день после того, как аналогичное заявление сделала Франция.

Война, однако, складывалась для англичан не самым удачным образом, а французские субсидии не отличались регулярностью. Вкупе со сложной внутриполитической ситуацией эти обстоятельства поставили крест на исполнении дуврских договорённостей.

Примечания 

Международные договоры Англии
Международные договоры Франции
Международные договоры XVII века
Секретные международные договоры
Войны Людовика XIV
1670 год
Договоры по алфавиту